Драйсбах ():

 Драйсбах — коммуна в Германии.
 Драйсбах (приток Брёля) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Драйсбах (приток Мозеля) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.

 Драйсбах, Филипп (1891—1980) — немецкий кларнетист.